Alter Markt 13 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alter Markt 13 in Arnsberg, siehe Liste der Denkmale der Stadt Arnsberg
 Alter Markt 13 in Hadamar, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hadamar
 Alter Markt 13 in Magdeburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Magdeburger Altstadt
 Alter Markt 13 in Remscheid, siehe Liste der Baudenkmäler in Remscheid
 Alter Markt 13 in Salzburg, siehe 
 Alter Markt 13 (Stralsund)
 Alter Markt 13 in Waren, Müritz, siehe Liste der Baudenkmale in Waren (Müritz)